Wirths ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Wirths (1785–1852), Gräfin von Waldeck-Limpurg
 August Wirths (* 1814), Landtagsabgeordneter Waldeck
 Axel Wirths (* 1960), deutscher Kunsthändler
 Carl Wirths (1897–1955), deutscher Politiker
 Charles Wirths (1926–2012), deutscher Schauspieler
 Eduard Wirths (1909–1945), SS-Standortarzt in Auschwitz
 Gisela Wirths (1949–2011), deutsche Krankenschwester und Politikerin (AL), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Karl-Joachim Wirths, deutscher Mathematiker, von 1993 bis 1995 Dekan des Fachbereichs Mathematik der TU Braunschweig
 René Wirths (* 1967), deutscher Maler
 Werner Wirths (* 1891), deutscher Journalist, stellvertretender Hauptschriftleiter der NS-Wochenzeitung Das Reich

Siehe auch:
 Wirts
 Wirz
 Wirtz
 Wiertz